Список лучших бомбардиров чемпионата Белоруссии:

Футбол в Белоруссии
Чемпионат Белоруссии по футболу